Halse (Engeland)
 Halse (Noorwegen)